Сергей Сырцов:
 Сырцов, Сергей Акимович (1855—1912) — русский музыкант, музыкальный педагог и композитор.
 Сырцов, Сергей Александрович (род. 1966) — советский тяжелоатлет.
 Сырцов, Сергей Иванович (1893—1937) — советский государственный деятель.